Фернандес може да се отнася за:
 Адриан Фернандес (р. 1980), аржентински футболист
 Гонсало Фернандес де Кордоба (1585 – 1635), испански военачалник
 Емилио Фернандес (1904 – 1986), мексикански актьор
 Кристина Фернандес де Киршнер (р. 1953), аржентински политик
 Леонел Фернандес (р. 1940), политик от Доминиканската република
 Лоренцо Фернандес (1900 – 1973), уругвайски футболист
 Матиас Фернандес (р. 1986), аржентински футболист
 Педро Фернандес де Кирос (1565 – 1614), португалско-испански изследовател
 Росарио Фернандес (р. 1955), перуански политик
 Уинифер Фернандес (р. 1995), волейболистка от Доминиканската република
 Фелипе Фернандес-Арместо (р. 1950), английски историк
 Хесус Фернандес, няколко души с това име
 Хуан Фернандес (1536 – 1604), испански изследовател